OSE Engineering est une entreprise française d’ingénierie spécialiste de l’intelligence numérique rassemblant des compétences en intelligence artificielle, informatique et modélisation & simulation en systèmes complexes.

Historique 
L'entreprise est créée en avril 2014 par Mikael Volut et Nicolas Bordet. En février 2015, OSE Engineering devient partenaire du Centre National de la Recherche Scientifique. Puis en juillet 2015, elle décroche le statut de jeune entreprise innovante (JEI).  
En septembre 2017, OSE Engineering se fait connaître dans l'industrie automobile avec le développement de son logiciel OSEroad. 
En janvier 2018 ont lieu les premiers développements de technologies dans l’industrie maritime.  OSE Engineering a ensuite été rachetée par la société française d’ingénierie navale : Gaztransport et Technigaz en 2020 dont le directeur général est Philippe Berterottiere. 
En juillet 2022, l’équipe OSE Engineering gagne le challenge SWARMz qui consiste à retrouver un homme à la mer le plus rapidement possible grâce à un essaim de 10 drones.

Activité 
Le siège sociale est situé à Saint-Rémy-les-Chevreuse et les collaborateurs sont tous en 100 % télétravail, répartis dans différentes régions de France. OSE Engineering a déposé en 2020, 5 brevets et participé à plusieurs publications scientifiques.

Références 

Entreprise d'ingénierie ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège dans les Yvelines